Suchý Důl ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Suchý Důl, Gemeinde im Okres Náchod
 Suchý Důl, Ortsteil von Klášterec nad Ohří, Okres Chomutov
 Suchý Důl, Ortslage von Horní Maršov, Okres Trutnov

siehe auch: Suchodół, Suchodol, Suchdol, Suchenthal